Равно може да се односи на:

 Равно, оно што је правилне површине, супротно од неравно

или

 Равно (Равно), насеље и седиште истоимене општине, Федерација БиХ, БиХ
 Равно (Плужине), насеље у општини Плужине, Црна Гора
 Равно Поље, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Равно Рашће, насеље у општини Глина, Банија
 Равно Село, насеље у општини Врбас, Србија
 Равно (Добје), насеље у општини Добје, регија Савињска, Словенија
 Равно (Кршко), насеље у општини Кршко, регија Доњепосавска, Словенија

или

 Равно (тврђава), средњовековна тврђава на месту данашње Ћуприје

Види још 
 Равно Бучје (вишезначна одредница)